Burggraf peut désigner :
 Burgrave (en allemand Burggraf), commandement militaire d'une ville ou d'une place forte ;
  (1866-1942), architecte américain ;
  (1938- ), peintre et sculpteur américain ;
 Vanessa Burggraf (1971- ), journaliste française.

Homonymie de patronyme germanique